

Televisie 

 Wipeout (1988), een spelshow omtrent feiten
Wipeout (2008), een oorspronkelijk Amerikaanse spelshow omtrent een hindernisbaan
 Total Wipeout, een Britse spelshow omtrent een hindernisbaan

Computerspellen 
Wipeout (computerspel), een computerspel uit 1995
Wipeout XL, een computerspel uit 1996

Anders 
 Een attractietype dat ook Hully Gully genoemd wordt
Wipe Out, een nummer voor de eerste keer tot hit gemaakt door de Surfaris in 1963
Wipeout (achtbaan), in Verenigd Koninkrijk